Blue Kentucky Girl — альбом американской певицы Эммилу Харрис, выпущенный в апреле 1979 года на лейбле Warner Bros. Records. Этой работой она хотела доказать критикам, что является настоящей кантри-артисткой, несмотря на сторонние влияния в её музыке. Пластинка стала наиболее традиционной кантри-записью Харрис на тот момент, оказалась коммерчески успешной и получила премию «Грэмми» за «Лучшее женское вокальное кантри-исполнение». Релиз достиг строчки № 3 в Top Country Albums и № 43 в Billboard 200. Сингл «Beneath Still Waters» возглавил Hot Country Songs, «Save the Last Dance for Me» вошёл в Топ-5, а «Blue Kentucky Girl» — в Топ-10. Несмотря на более акустическое звучание, материал вновь был разнообразным, включая кантри-стандарты, поп-классику и работы современных авторов.

Альбом 
Blue Kentucky Girl продолжил череду удачных пластинок Харрис 1970-х годов. Хотя все они изначально вдохновлялись кантри в той или иной мере, в данной работе это проявилось наиболее сильно. В то время ряд критиков связывали успех певицы с тем, что она играет не чистый кантри, а разбавляет его поп-влияниями вроде песен The Beatles. Вдобавок некоторые пуристы расценили её предыдущий альбом Quarter Moon in a Ten Cent Town (1978) как сознательно нацеленный на успех в чартах. Между тем Харрис считала себя настоящей кантри-артисткой и решила ответить на вызов прессы. Кроме того, певицу не устроило сведение прошлого релиза и следующий она хотела сделать более музыкальным. Таким образом, на Blue Kentucky Girl она двинулась в сторону блюграсса и традиционного кантри. Пластинка все ещё не могла называться образцово традиционной, но подборка песен являлась таковой в значительной мере. По задумке Харрис, проект не должен был иметь ни малейших шансов стать успешным кантри/поп-кроссовером, хотя её лейбл после выхода пластинок Elite Hotel (1975) и Luxury Liner (1976) видел в певице именно такой потенциал.

Тем не менее в целом Blue Kentucky Girl сохранил типичный для Харрис подход, сочетая кантри-стандарты с работами современных авторов и поп-классикой. Источником материала для записи была специальная тетрадь со списком песен и аннотациями, которую она как интерпретатор вела на постоянной основе. Подборка композиций на пластинке включала «Everytime You Leave» The Louvin Brothers, «Beneath Still Waters» , и «Sorrow in the Wind» . Дополняли картину «They’ll Never Take His Love from Me» , известная в исполнении Хэнка Уильямса, и ставшая одной из наиболее заметных на альбоме «Even Cowgirls Get the Blues» авторства Родни Кроуэлла. Последняя была написана о самой Харрис и её подруге Сюзанне Кларк, получив название в честь одноимённой книги Тома Роббинса. Подпевали на этом треке Долли Партон и Линда Ронстадт, с которыми песня записывалась изначально для отложенного в итоге проекта Trio. Кроме того, артистке удалось приспособить под более традиционное и акустическое звучание винтажную поп-композицию «Save the Last Dance for Me», драйвовую «Sister’s Coming Home» Вилли Нельсона и одну из наиболее сентиментальных песен Грэма Парсонса — «Hickory Wind». Несмотря на совершенно разных авторов, материал на альбоме объединяли природные метафоры, темы страсти и расставаний.

Как и прошлые её работы, Blue Kentucky Girl записывался в мобильной студии-трейлере Enactron Truck, соединённой со старым арендованным особняком в Беверли-Хиллз, который стал теперь домом Харрис и её мужа и продюсера Брайана Ахерна. В аккомпанирующей группе певицы под названием The Hot Band на этот раз сочетались блюграсс-традиции скрипача и мандолиниста Рики Скэггса, гитарная работа Альберта Ли и Джеймса Бёртона, а также фортепиано Глена Хардина. Игру последнего здесь дополнял новый пианист — Тони Браун. Ритм-секцию группы составляли басист Эмори Горди и ударник . Сама Харрис как музыкант на этот раз была вовлечена в проект сильнее обычного, сыграв на акустической гитаре во всех песнях с альбома, за исключением двух. Помимо прочего, на этой работе особенно выделялись вокальные гармонии. Кроме Долли Партон и Линды Ронстадт, вместе с Харрис здесь спели Дон Эверли в композиции «Everytime You Leave»; Рики Скэггс и  в «They’ll Never Take His Love from Me»; сёстры Шерил и Шэрон Уайт из семейного трио The Whites в «Sorrow in the Wind» и другие исполнители. После записи альбома The Whites отправились в тур с Харрис и её ансамблем — в итоге Шэрон Уайт и Рики Скэггс поженились, а сама певица ещё больше вдохновилась блюграссом, что проявилось на её следующих работах. В 2004 году Blue Kentucky Girl был перевыпущен на CD с двумя неизданными ранее бонус-треками: «Cheatin’ Is» и «I Know an Ending When It Comes», первый из которых также является вокальной коллаборацией — дуэтом с Гленом Кэмпбеллом.

Релиз 
Композиция «Beneath Still Waters» стала для Харрис четвёртым по счёту синглом № 1 в Hot Country Songs. Песня «Save the Last Dance for Me» достигла строчки № 4, а «Blue Kentucky Girl» — № 6. Сам альбом поднялся до позиции № 3 в Top Country Albums и № 43 в Billboard 200. Первое время он продавался неважно, а Warner Bros Records не могли решить как его позиционировать на рынке. Сначала релиз продвигали как традиционный, направив в магазины рекламу в виде большой картонной инсталляции, воспроизводившей обложку пластинки, где Харрис стоит посреди сцены с гитарой на фоне картины из жизни старинного игорного притона. Однако впоследствии лейбл передумал и отозвал эти материалы. Ситуация изменилась в лучшую сторону, когда альбом получил премию «Грэмми» за «Лучшее женское вокальное кантри-исполнение». В конечном счёте он был сертифицирован как золотой. Однако критики сочли, что пластинка мало отличается от прошлых работ Харрис. Певица и её продюсер ответили на это ещё более традиционным проектом, выпустив блюграсс-альбом Roses in the Snow (1980).

Реакция критики 

Американская музыкальная пресса тепло приняла появление диска. Так еженедельник Record World предположил, что смесь жанров, представленная на Blue Kentucky Girl, будет востребована на двух рынках (поп-музыки и кантри) одновременно. Дуэтное исполнение «Sister’s Coming Home» с Таней Такер было признано выдающимся. Редакция Cashbox отметила приверженность Харрис стилю кантри, назвала одной из самых чувственных его вокалисток и сочла, что новый лонгплей только укрепит её репутацию. Billboard в своей рецензии от 28 апреля 1979 года обратил внимание, что благодаря поддержке такого количества талантливых музыкантов, Харрис получила сильную пластинку с серьёзным уклоном в кантри. «Долли Партон, Линда Ронстадт, Таня Такер, Альберт Ли и Дон Эверли были среди тех, кто одолжил свои таланты, чтобы создать этот впечатляющий релиз, — пишет обозреватель Billboard, — Но фокус внимания остаётся там, где он и должен быть, на кристально чистом голосе Харрис и проникновенной интерпретации превосходно подобранных песен».

Трек-лист

Участники записи 
Музыканты

 Брайан Ахерн — акустическая гитара, гитара в нэшвиллском строе, бас, перкуссия, шестиструнное банджо
 Дюк Бардуэлл — бас
 Майк Боуден — бас
 Тони Браун — фортепиано
 Джеймс Бёртон — электрогитара
 Родни Кроуэлл — акустическая гитара, гитара в нэшвиллском строе
 Линкольн Дэвис мл. — аккордеон
  — педал-стил
 Дон Эверли — дуэт-вокал
 Эмори Горди — бас
 Глен Хардин — фортепиано, оркестровки
 Эммилу Харрис — вокал, акустическая гитара, электрогитара
  — педал-стил

 Альберт Ли — акустическая гитара, электрогитара, мандолина
 Долли Партон — бэк-вокал
  — фортепиано
  — гармоника
 Линда Ронстадт — бэк-вокал
 Рики Скэггс — фиддл, пятиструнный фиддл, мандолина, бэк-вокал
  — бэк-вокал
 Таня Такер — дуэт-вокал
  — ударные
  — ударные
 Шерил Уайт — дуэт-вокал, бэк-вокал
 Шэрон Уайт — дуэт-вокал, бэк-вокал

Техперсонал
 Брайан Ахерн — продюсер, звукоинженер
 Дониван Коварт — звукоинженер
 Брэдли Хартман — звукоинженер
 Стюарт Тейлор — звукоинженер

Чарты

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Эммилу Харрис
Кантри-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы 1979 года
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»